Squid – serwer pośredniczący
 Squid – broń przeciw okrętom podwodnym
 SQUID – (ang. Superconducting Quantum Interference Device) – rodzaj magnetometra